

Codici 
 bxr – codice ISO 639-3 della lingua buriata della Russia

Musica 
 BXR – etichetta discografica italiana, attualmente scomparsa, facente parte del gruppo Media Records, specializzata in musica techno e trance negli anni '90.